

Гордонсвілл — місто, штат Теннессі
 Гордонсвілл — місто, штат Вірджинія